Cibao ;
 le département de Cibao, ancien département français dans la colonie de Saint-Domingue ;
 le département de Cibao, partie d'Haïti, successeur du précédent.